Alessandro Tarabini – politico, militare e dirigente sportivo italiano
 Aníbal Tarabini – calciatore argentino
 Eugenio Tarabini – avvocato e politico italiano
 Patricia Tarabini – ex tennista argentina